Стані́слав Микола́йович Про́хоров (  —  ) — солдат Збройних сил України.

Життєпис 
Закінчив Кременчуцьке ПТУ № 26, пройшов службу у Збройних Силах України. Працював оператором, кондитерська фабрика «Лукас».

До армії пішов добровольцем, 6 серпня 2014-го мобілізований, військовослужбовець 92-ї окремої механізованої бригади.

14 листопада 2014 року вбитий співслужбовцями біля села Бударки — Вовчанський район Харківської області, де підрозділ ніс службу з охорони державного кордону з Росією. Капітан та два сержанти перебували в стані алкогольного сп'яніння, після словесної перепалки із солдатами — капітан кричав «Расєя!» — розстріляли Станіслава з автоматів, відтягли у бік кордону та закопали в траншеї, після чого втекли. Убивць було затримано, кримінальна справа за статтями «навмисне вбивство» та «дезертирство».

Похований у Кременчуці 16 листопада 2014-го на Свіштовському кладовищі.

Без Станіслава лишились батьки, три сестри, дружина з дитиною.

Вшанування 
 нагороджений відзнакою Полтавської обласної ради «За вірність народу України» І ступеня (посмертно, 21.10.2015)
 його ім'я внесене до Книги Пошани Полтавської обласної ради (січень, 2015)

Посилання 
 Прохоров Станіслав Миколайович 
 Станіслав Прохоров
 Імена п'ятьох загиблих під час антитерористичної операції кременчужан внесли до Книги Пошани Полтавської обласної ради

Уродженці Кременчука
Померли у Вовчанському районі
Поховані в Кременчуці
Жертви вбивств